Монголија је средњоазијска држава чији је главни град Улан Батор. Административно је подељена на 21 покрајину ( - „ајмаг“). Сваки ајмаг је подељен на неколико округа ( - „сум“), тачније на 329 сумова. Главни град Улан Батор издвојен је као посебна административна јединица.

Покрајине

Види још 
 Монголија
 Улан Батор

Референце

Спољашње везе 

 Покрајине Монголије